Кубок Боснии и Герцеговины по футболу 2007/08 года () — 13-й розыгрыш Кубка Боснии и Герцеговины по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на сайте soccerway.com
Статистика на сайте rsssf.com

2007/2008
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2007 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2008 году
Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году